Сечеле () — місто в Румунії, у повіті Брашов.
 Сечеле () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Сечеле () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративний центр комуни Сечеле.
 Сечеле () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Темедеу-Маре.